Bohr puede referirse a:

Personas 
 Niels Bohr, físico atómico danés galardonado con el Premio Nobel en 1922.
 Aage Niels Bohr, físico danés galardonado con el Premio Nobel en 1975, hijo del anterior.
 Christian Bohr, físico y fisiólogo danés, padre de Harald y Niels Bohr.
 Harald Bohr,  matemático danés, hermano de Niels Bohr.

Otros usos 
 (3948) Bohr, un asteroide nombrado en honor a Niels Bohr.
 Bohr bug, una clase de error de software.
 Bohr, cráter lunar.
 Bohr, una aldea en la provincia de Bushehr, Irán.
 Bohr-e Bagh, una aldea en la provincia de Bushehr, Irán.
 Bohr-e Hajj Nowshad, una aldea en la provincia de Bushehr, Irán.
 Vallis Bohr, valle lunar.
 Compactificación de Bohr, concepto matemático obtenido por Harald Bohr.
 Efecto Bohr, propiedad de la hemoglobina descubierta por Christian Bohr.
 Debate Bohr-Einstein, una serie de debates epistemológicos entre Niels Bohr y Albert Einstein.
 Magnetón de Bohr, unidad de momento magnético propuesta por Niels Bohr.
 Modelo atómico de Bohr, teoría atómica desarrollada por Niels Bohr.
 Teorema de Bohr-Mollerup, nombrada en honor a Harald Bohr y Johannes Mollerup.
 Radio de Bohr, radio de la órbita atómica en el modelo de Bohr.
 Bohrio, elemento químico n.º 107, que lleva el nombre de Niels Bohr.
 Instituto Niels Bohr, de la Universidad de Copenhague.
 Bohr o Bal, dios maya de la embriaguez.